MISMA : Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine : mission militaire en 2013
 Misma : association ayant pour objet la bande dessinée

Sigle de 5 caractères